Abraham Schrameck (1867-1948), haut fonctionnaire et homme politique français.
 Anne-Marcelle Kahn, née Schrameck (1896-1965), fille d'Abraham Schrameck, et première femme ingénieure diplômée d'une grande école française.
 Olivier Schrameck (né en 1951), petit-neveu d'Abraham, haut fonctionnaire français.
Patronyme juif